Brennilis, commune française dans le département du Finistère, région Bretagne
 Centrale nucléaire de Brennilis
 Lac de Brennilis, autre nom du Réservoir de Saint-Michel